Carnufex (il cui nome significa "macellaio") è un genere estinto di crocodilomorfo appartenente ai suchi, vissuto nel Triassico superiore (circa 231 milioni di anni fa) in Nord America. L'unica specie ascritta a questo genere è Carnufex carolinensis, il cui nome completo significa "macellaio della Carolina". Sono noti solo due esemplari: l'olotipo composto dal cranio parziale e da alcuni elementi dello scheletro, classificato NCSM 21558, e un omero classificato NCSM 21623. Entrambi i campioni provengono dalla Formazione Pekin, risalente al Carnico. Un Carnufex adulto raggiungeva i 3 metri (9,8 ft) di lunghezza e 1,5 metro (4,9 ft) di altezza e con molta probabilità camminava solo sulle zampe posteriori, anche se alcune volte camminava anche a quattro zampe.

Descrizione 

Grazie ad un olotipo molto completo Carnufex è un animale relativamente ben noto. Un esemplare adulto di Carnufex poteva raggiungere una lunghezza di circa 3 metri (9,8 ft) con un'altezza di 1,5 metro (4,9 ft), anche se alcuni esemplari potrebbero essere cresciuti anche di più. Il cranio di Carnufex ricopre una notevole importanza, in quanto colma numerose lacune sulla morfologia dei primi crocodilomorfi. Il muso era lungo e stretto, e i denti presenti nella parte anteriore del muso erano più lunghi e seghettati di quelli presenti nella parte posteriore. Nella parte superiore del cranio erano presenti numerosi dossi e scanalature, quindi probabilmente erano presenti numerosi elementi decorativi sul cranio del Carnufex. Molte di queste caratteristiche rendevano l'animale un genere unico, distinguendolo dai suoi parenti più stretti.

Classificazione 
Carnufex è stato classificato come un crocodilomorfo primitivo, appartenente al gruppo dei suchi, animali più derivati dei rauisuchidi. Carnufex è ritenuto il membro più primitivo del gruppo, insieme ad un altro esemplare non ancora descritto. Per stabilire la posizione tassonomica di Carnufex, in uno studio di Zanno et al. è stata condotta un'analisi filogenetica, sui generi più basali come Mesosuchus e più evoluti come Protosuchus e Alligator.

Di seguito è riportato un cladogramma, che includono i Loricata e i Crocodylomorpha.

Storia della scoperta 
L'olotipo, NCSM 21558, è stato scoperto nella Formazione Pekin, nel Carolina del Nord, formazione risalente al Carnico, età del Triassico superiore, circa 231 milioni di anni fa. L'esemplare è stato ritrovato negli strati superiore della formazione venendo descritto solo nel 2015, da Lindsay Zanno e colleghi. In seguito negli stessi luoghi fu ritrovato il campione associato NCSM 21623, consentendo ai paleontologi di descrivere l'animale come Carnufex carolinensis. Il nome generico significa letteralmente "macellaio", mentre il nome specifico si riferisce alla North Carolina, dove è stato scoperto il fossile. L'olotipo, NCSM 21558, include la maggior parte delle regioni dello scheletro: un cranio parziale, alcune vertebre e costole e un omero. Il campione NCSM 21623, comprende solo un altro omero.

Paleobiologia 

La formazione Pekin è un deposito risalente al Triassico superiore, situato nel bacino del Deep River, in North e Carolina del Sud, risalente al Carnico, circa 231 milioni di anni fa. La formazione è la più antica del Gruppo Chatham. Le rocce da cui è stato ritrovato il fossile di Carnufex un tempo erano una pianura alluvionale ricca di vita. Durante il Carnico, questa zona si trovava 2º a nord del paleoequatore. Molti componenti della fauna di questa regione attendono ancora una descrizione formale. La fauna includeva un nuovo aetosauro non ancora descritto, Carnufex ed un altro crocodilomorfo, un traversodontide senza nome, precedentemente assegnato a Boreogomphodon, e un nuovo dicinodonte.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coccodrilli estinti